Составы команд-участниц чемпионата Южной Америки по футболу 1922 года.

Бразилия

Парагвай

Уругвай

Аргентина

Чили

Ссылки 
 

1922